
Termin -{ }- ima više značenja.

 Start kodon
 Kodon aminokiseline metionina